Garntjärn kan syfta på:
Garntjärnen (öster om Tansen), sjö i Gagnefs kommun,  (4,58 ha)
Garntjärnen (väster om Tansen), sjö i Gagnefs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn